Allsvenskan 2010 var den 86. udgave af den svenske fodboldturnering  Allsvenskan siden turneringen blev etableret i 1924. Turneringen blev afviklet fra 13. marts, 2010 og blev afsluttet den 7. november, 2010.

Malmö FF vandt deres 16 mesterskab.

Tabel

1:Via UEFAs fairplay konkurrence.

Målscorer 
Pr. 31. oktober, 2010; Kilde: fotbollskanalen  

20 mål
  Alexander Gerndt (Gefle/Helsingborg)

19 mål
  Denni Avdić (Elfsborg)

12 mål
  Mathias Ranégie (Häcken)

11 mål
  Agon Mehmeti (Malmö)

10 mål
  Ricardo Santos (Kalmar)
  Moestafa El Kabir (Mjällby)
  Tobias Hysén (IFK Göteborg)
  Daniel Larsson (Malmö)

9 mål
  Daniel Mendes (Kalmar)
  Kennedy Igboananike (Djurgården)

Fodbold i 2010
Sæsoner i Allsvenskan